

Medicina 
 Densità minerale ossea

Sigle
 Destination management organization (o Destination management company) – agenzia che organizza servizi logistici legati al turismo in un dato territorio

Codici 
 DMO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sedalia Memorial, Sedalia (Missouri), Stati Uniti
 DMO – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa Domodedovo Airlines
 dmo – codice ISO 639-3 della lingua kemezung